Goupillières (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Goupillières (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Goupillières (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Goupillières (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France